Der Chevrolet 1200 war ein Personenkraftwagen mit V8-Motor. Er wurde gebaut
 1958 als Del Ray und Yeoman,
 1959–1961 als Brookwood und
 1959–1964 als Biscayne.

1200